Redeker ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Redeker (1891–1962), deutscher Mediziner, Leiter des Bundesgesundheitsamtes (1953–56)
 Heinrich Rudolph Redeker (1625/1626–1680), Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Geheimer Rat
 Hendrik Redeker (* 1990), deutscher Biathlet und Läufer
 Konrad Redeker (1923–2013), deutscher Jurist
 Malte Redeker (* 1976), deutscher Neonazi
 Martin Redeker (1900–1970), deutscher Hochschullehrer
 Martin Redeker, (* 1961) deutscher Jurist
 Peter Redeker (1942–2022), österreichisch-deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Quinn K. Redeker (1936–2022), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Ricarda Redeker, deutsche Diplomatin
 Robert Redeker (* 1954), französischer Philosoph
 Wilhelm Redeker (1812–1871), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (NLP), MdR

Siehe auch:
 Redecker